Сербинівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Сербинівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Сербинівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Сербинівська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район